Clewberg ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Niklas Clewberg, Geburtsname von Abraham Niclas Edelcrantz (1754–1821), finnisch-schwedischer Staatsmann, Schriftsteller und Wissenschaftler
 Carl Abraham Clewberg (1712–1765), schwedischer lutherischer Theologe  
 Christoffer Clewberg (1706–1776), schwedischer lutherischer Pfarrer  
 Nils Clewberg (1654–1724), schwedischer lutherischer Pfarrer  
 Ulrika Clewberg (1774–1843), schwedische Schauspielerin und Sängerin